Альшанский — фамилия и топоним.

 Альшанский, Виталий Викторович (1968—2021) — российский актёр.
 Альшанский (Шолоховский район) — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Альшанская, Елена Леонидовна — российская активистка в области сиротства и усыновления.

См. также